Jorge Cristián (6 de febrero de 1634, Aurich - 6 de junio de 1665, Aurich) fue un miembro de la familia Cirksena y sucesor de su hermano Enno Luis como gobernante de Frisia Oriental. Gobernó entre 1660 y 1665. Bajo su reinado, la familia Cirksena adquirió el 18 de abril de 1662 el título hereditario de Príncipe Imperial.

Biografía 
Jorge Cristián creció con su hermano en la corte de Aurich. Después de 1649, recibieron más educación en la academias de Breda y Tübingen. En Tübingen conoció a su futura esposa, Cristina Carlota, una hija del Duque Everardo III de Wurtemberg de su primer matrimonio con Ana Dorotea de Salm-Kyrburg. Solo pudo casarse con ella después de recibir el título hereditario de Príncipe Imperial el 18 de abril de 1662. Esto le dio el rango apropiado para casarse con una Princesa de Wurtemberg (), de tal modo que el matrimonio finalmente tuvo lugar el 10 de mayo de 1662 en la ciudad de Stuttgart. La unión produjo solo dos hijas que murieron en la infancia durante la vida de Jorge Cristián: Everardina Catalina (25 de mayo de 1663 - 10 de julio de 1664) y Juliana Carlota (3 de enero de 1664 - 3 de junio de 1666).

Inmediatamente después de su ascensión intentó establecer su gobierno, que le llevó a conflictos severos con los Estados. Esto pronto alcanzó el umbral de una guerra civil y pudo moderarse solo por la mediación holandesa. Después de prolongadas negociaciones con los Estadas el 19 de junio de 1662 y el 4 de octubre de 1663, se alcanzó un compromiso. Los Países Bajos se convirtieron en la potencia garante. En ambos tratados, se regulaban la relación entre el príncipe y los Estados. Los estados recuperaban sus viejos privilegios, a cambio de un pago sustancial en efectivo.

Bajo el gobierno de Jorge Cristián, el conflicto con Münster se intensificó. Este conflicto tenía su base en una compensación que Frisia Oriental tenía que pagar según el Tratado de Berum, a cambio de la adquisición del Harlingerland. Bajo el pretexto de obligar los pagos, el Obispo de Münster marchó con sus tropas sobre Frisia Oriental en 1663. El Coronel Elverfeld conquistó Hampoel y la fortificación de Diele en la frontera sur de Frisia Oriental. Estos fueron recapturados por tropas holandesas en 1664. Jorge Cristián prefería dejar este tipo de problemas a sus funcionarios o a los Estados.

Cuatro meses después de su prematura muerte, nació el tercer vástago de Jorge Cristián: un varón llamado Cristián Everardo. Su viuda, Cristina Carlota, condujo una regencia bastante desafortunada durante los siguientes 25 años.

Ancestros

Referencias 
Tielke, Martin (ed.): Biographisches Lexikon für Ostfriesland, Ostfriesisches Landschaftliche Verlag- und Vertriebsgeschäft, Aurich, vol. 1  (1993), vol. 2  (1997), vol. 3  (2001)
 Ernst Kaeber: Bilder aus dem Leben ostfries. Fürstlichkeiten des 17. Jahrhunderts. I. Die jüngeren Brüder des Fürsten Enno Ludwig. II. Aus dem Leben des Fürsten Christian Eberhard, Aurich, 1912
 Ernst Kaeber: Die Jugendzeit Fürst Enno Ludwigs von Ostfriesland, Aurich, 1911

Príncipes de Alemania
Casa de Cirksena